Château de la Bâtie peut désigner plusieurs bâties ou châteaux :

 Château de la Bâtie, sur la commune de  Montceaux (Ain, France) ;
 La Bâtie (), vestige d'un donjon, Chazey-Bons (Ain, France) ;
 maison forte de la Bâtie/La Bastie à Perrex (Ain) ;
 Château de la Bâtie, sur la commune de Vienne (Isère, France) ;
 Château de la Bâtie-Montgascon (castellania Bastide Montis Gasconis, ), sur la commune de La Bâtie-Montgascon (Isère, France) ;
 Château de La Bâtie, sur la commune de La Bâthie (Savoie, France)
 Château de la Bâtie, sur la commune de Barby (Savoie, France) ;
 Château de la Bâtie d'Albanais, sur la commune de Montcel (Savoie, France) ;
 Château de La Bâtie-Dardel ou d'Arthaz, dans la commune Arthaz-Pont-Notre-Dame (Haute-Savoie, France) ;
 Château de La Bâtie, sur La Balme-de-Sillingy (Haute-Savoie, France) ;
 Château de la Bâtie, la commune de Mouterre-Silly (Vienne, France) ;
 Château de Bâtie-Beauregard dans la commune de Collex-Bossy (canton de Genève, Suisse).

Voir aussi 
 Château de la Bâtie d'Urfé, aussi appelé « Château de la Bastie d'Urfé », sur la commune de Saint-Étienne-le-Molard (Loire, France)
 Château de la Bâtiaz, dans la commune de Martigny (canton du Valais, Suisse)
 La Bâtie de Saint-Eustache à Saint-Eustache (Haute-Savoie, France).